

Patronyme 

 Albert Bergeret (1859-1932), imprimeur français ;
 d’où l’immeuble Bergeret à Nancy ;
 André Bergeret (1904-1966), officier de marine, Compagnon de la Libération ;
 Catherine Bergeret-Amselek (1954-), psychanalyste française ;
 Claude Bergeret (1954-), pongiste française ;
 Claude Njiké-Bergeret (1943-), auteure francophone camerounaise ;
 Denis Bergeret (1846-1910), peintre français ;
 Étienne Bergeret, missionnaire protestant ;
 Gaston Bergeret (1840-1921), écrivain français ;
 Jacques Bergeret (1771-1857), vice-amiral français, marin de la Révolution et de l'Empire ;
  : 
 Jean Bergeret (1751-1813), médecin et botaniste français ;
 Jean Bergeret (1895-1956), général d'aviation français ;
 Jean Bergeret (1923-), psychanalyste français ;
 Jean-Louis Bergeret (1641-1694), juriste et Académicien français ;
 Jean-Pierre Bergeret (1752-1813), botaniste français ;
 Jules-Henri-Marius Bergeret (1830-1905), un des chefs de la Commune de Paris (1871) ;
 Louis François Étienne Bergeret (1814-1893), médecin français ;
 Pierre-François Bergeret (1683-1771), fermier général ; 
 Pierre Jacques Onésyme Bergeret de Grancourt (1715-1785), fermier général, fils du précédent ;
 Pierre-Nolasque Bergeret (1782-1863), peintre français ;
 Sébastien Bergeret (1992-), cycliste français.

Bâtiments 
 Immeuble Bergeret, hôtel particulier situé à Nancy (Meurthe-et-Moselle, Lorraine, France), construit pour l’imprimeur Albert Bergeret (1859-1932) ; 
 Hôtel Bergeret de Grancourt, hôtel particulier sis 2, place des Victoires,  dans le   de Paris, en France ;
 Hôtel Bergeret de Talmont, hôtel particulier sis 4, place des Victoires, dans le   de Paris, en France.

Voir aussi  
 La bergerette, un poème à forme fixe.

Anthroponymie 
Le nom de famille Bergeret est un dérivé de berger, un nom de métier.

Autres noms de familles dérivés de berger : , Bergerey, , .

Références 
 . 

Patronyme français
Homonymie de monument